Příjmení Thomayer nosí více různých osobností :

 František Josef Thomayer (1856–1938) – český zahradní architekt, bratr Josefa
 Thomayerovy sady
 Josef Thomayer (1853–1927) – český lékař a spisovatel, bratr Františka
 Thomayerova nemocnice v Praze-Krči

české firmy
 Nakladatelství Thomayer – české nakladatelství
 Lázně Thomayer – česká lázeňská firma v Karlových Varech